Biografies:
 Lulu, emir usurpador d'Alep
 Lulu al-Yaya, regent d'Alep 1114-1117
 Lulu Badr-ad-Din, atabeg dels zengites de Mossul i després emir per dret propi
 Lulu, una de les guanyadores d'Eurovisió 1969
 Ciutats:
Ludwigslust, una ciutat a Mecklenburg, Alemanya, anomenada Lulu
 Música:
 Lulu, òpera d'Alban Berg
 Lulu, òpera de Friedrich Kuhlau
 Lulu, àlbum rock de Lou Reed i Metallica